Barada – fiume della Siria
Barada – comune del Nebraska, Stati Uniti d'America